Miai bezeichnet
eine japanische Tradition der Ehevermittlung, siehe Omiai.
eine Spielsituation beim japanischen Brettspiel Go, siehe Miai (Go).